Au matin du , un ATR 72 de la compagnie UTair Aviation assurant le vol régulier 120 s'écrasait peu après son décollage de Tioumen à l'est de Moscou, tuant 33 occupants de l'appareil.

Déroulement du vol
Peu après avoir décollé de la piste 21 de l'aéroport de Tioumen à destination de Sourgout, l'avion de fabrication franco-italienne s'écrase dans un champ gelé. Le lieu de l'accident se situe à  de l'aéroport. L'accident aurait eu lieu à 7h 44 heure locale, mais d'autres sources citent 7h 33. L'appareil avait presque 20 ans et était immatriculé aux Bermudes.

Bilan 
L'appareil transportait 43 personnes, dont 39 passagers. Un premier bilan est établi au bout du premier jour par les autorités : il fait état de 31 morts. Mais un survivant décède le  de ses blessures ; un deuxième succombera le 19 du même mois, portant le bilan à 33 morts et 10 survivants.

Causes 
L'accident semble être dû à un problème de givrage : l'équipage, selon les premiers éléments de l'enquête, n'aurait pas fait dégivrer l'ATR avant le décollage. Un contrôle mené après l'accident montra que plusieurs appareils du même type de la compagnie avaient décollé sans avoir subi de dégivrage alors que les conditions météorologiques l'auraient requis.

Notes et références

Liens externes
Interstate Aviation Committee: "2 апреля ATR-72 № VP-BYZ." 
"Vol UT 120 du 2 avril 2012 ATR 72-201, immatriculé VP-BYZ." (Archive) Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile

Accident ou incident aérien d'UTAir
UTAir 0120
UTAir 0120
UTAir 0120
Tioumen
2012 en Russie
Avril 2012